Hume, employé seul, fait le plus souvent référence à :
 David Hume (1711-1776), philosophe né à Édimbourg en Écosse

Patronymes 

Par ordre alphabétique du prénom :
 Allan Octavian Hume (1829-1912), ornithologue britannique.
 Basil Hume (1923-1999), prélat britannique et moine bénédictin.
 Benita Hume (1906-1967), actrice anglaise.
 Brit Hume (1943-), journaliste de Fox News.
 David Hume (1711-1776), philosophe du , né à Édimbourg en Écosse.
 David Hume (1900-1945), pseudonyme sous lequel l'écrivain britannique John Victor Turner publie la série de romans policiers du détective privé londonien Mick Cardby.
 David Hume de Godscroft (1558-1629), un historien, érudit écossais, soutien de la dynastie des Stuarts.
 Edith Hume (née Dunn) (1843-1906), artiste peintre et illustratrice britannique.
 Fergus Hume (1859-1932), écrivain britannique de roman policier.
 Gary Hume (1962-), artiste anglais.
 James Hume de Godscroft, un mathématicien français d'origine écossaise, traducteur de François Viète.
 James Hume Cook (1866-1942), homme politique australien.
 James Deacon Hume (1774-1842), un économiste anglais.
 John Hume (1703-1777), évêque britannique.
 John Hume (1937-2020), homme politique d'Irlande du Nord.
 Hamilton Hume (1797-1873), explorateur de l'Australie.
 Peter Hume, conseiller de la cité d'Ottawa, Canada.
 Tobias Hume (d. 1645), compositeur anglais, joueur de viole et soldat.
 William Fraser Hume (1867-1949), géologue britannique.

Toponymes 

 Lac de Hume est un lac australien du nom de Hamilton Hume.
 Barrage de Hume est le barrage sur le lac de Hume.
 Hume, ville du comté de New York, États-Unis.
 Hume, village du comté de Edgar dans l'Illinois, États-Unis.
 Hume, ville du comté de Bates, Missouri, États-Unis. 
 Hume, une ville du comté d'Allegany, dans l'État de New York, aux États-Unis.
 Hume, comté de Nouvelle-Galles du Sud, près du lac de Hume.
 Hume Victoria est une cité en face de Victoria sur le lac de Hume.
 The Hume Highway est la route majeure d'Australie.
 Hume est une rivière française de l'Aveyron.
 La Hume est un quartier de Gujan-Mestras avec port, plage et gare.

Autre 
 Hume est le nom d'une espèce humaine dans le jeu vidéo Final Fantasy XI.
Desmond David Hume est un personnage de la série télévisée Lost : Les Disparus.

Patronyme écossais